De Allsvenskan 2003 was het 79ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, opgericht in 1924. De competitie begon op 5 april en eindigde op 26 oktober 2003. 

Djurgardens IF won de landstitel met Hammarby IF als nummer twee. Östers IF en Enköpings SK degradeerden naar de Superettan. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 518 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,85 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand

Landskampioen Djurgardens IF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2004/05  (tweede kwalificatieronde)
Hammarby IF plaatst zich voor de UEFA Cup 2004/05
Malmö FF plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2004
Östers IF en Enköpings SK degraderen naar Superettan
GIF Sundsvall speelt play-offs promotie/degradatie tegen BK Häcken, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

GIF Sundsvall handhaaft zich op basis van meer gemaakte uitdoelpunten.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2003
Zweeds voetbalelftal in 2003

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2003